Torri puede riferirse a:

Personas
 Julio Torri (1889-1970),  escritor, maestro y abogado mexicano.
 Flaminio Torri (1620-1661), pintor italiano.

Desambiguaciones
 Torre